

Chine
 Le district de Hangu (汉沽区) est une subdivision administrative de municipalité de Tianjin en Chine ;

Pakistan
 District de Hangu, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa
 Hangu, capitale de ce district

Roumanie
 Hangu est une commune du județ de Neamț en Roumanie.